UTM se može odnositi na:

 Univerzalna Tjuringova mašina
 Universalna testna mašina, kidalica